Alcoriza ist der Familienname folgender Personen:
 David Alcoriza (* 1968), US-amerikanischer Sportschütze
 Luis Alcoriza (1918–1992), mexikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor